Sanam steht für:
 Sanam, eine Ausgrabungsstätte in Sudan
 Sanam (Iran), ein Dorf im Iran
 Sanam (Niger), eine Gemeinde im Niger
 Sanam (Saubalan), ein Dorf im indonesischen Desa Saubalan, Distrikt Tobu, Westtimor